Stati Uniti d'America
Long Lake – città della Contea di McPherson, Dakota del Sud
Long Lake – census-designated place della Contea di Lake, Illinois
Long Lake – township della Contea di Grand Traverse, Michigan
Long Lake – città della Contea di Hennepin, Minnesota
Long Lake – città della Contea di Hamilton, New York
Long Lake – città della Contea di Florence, Wisconsin
Long Lake – città della Contea di Washburn, Wisconsin